Trichenricht ist der Ortsname von

 Trichenricht (Guteneck), Dorf der Gemeinde Guteneck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Trichenricht (Schnaittenbach), Weiler der Stadt Schnaittenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern